За Сатурн са известни 62 естествени спътника.

Въведение 
Точният брой спътници на Сатурн вероятно никога няма да бъде определен поради факта, че много от телата, изграждащи пръстените на Сатурн, вероятно са достатъчно големи, за да бъдат класифицирани като малки спътници.

До средата на 20 век са известни 9 спътника. През 1980 г. апаратите Вояджър откриха 9 нови спътника на близка орбита около планетата. През 2000 г. 12 нови спътника бяха открити, всички на големи разстояния от планетата и на високоексцентрични и ретроградни орбити – най-вероятно тела, прихванати от гравитацията на Сатурн.

Апаратът Касини-Хюйгенс влезе в орбита около планетата на 1 юли 2004 г. и при извършени наблюдения бяха открити три малки спътника във вътрешността на системата. Наблюдавани са и няколко непотвърдени обекта. На 16 ноември 2004 г. бяха наблюдавани образувания в пръстените на планетата дължащи се на няколко малки спътници. Към момента само S/2005 S 1 е потвърден ().

На 3 май 2005 г. астрономи от обсерваторията Мауна Кеа, Хаваи, САЩ, оповестиха откритието на 12 нови спътника. . На 6 май 2005 г. екипът на Касини оповести спътника S/2005 S 1 на орбита в едно деленията на пръстените.

За открития през 1905 г. спътник Темида се оказва, че не съществува.

Известни спътници 

 (1) – изчислен от голямата полуос и даден µ параметър на IAU-MPC Natural Satellites Ephemeris Service
 (2) – все още не е уточнено дали тези обекти са истински спътници или райони с повишена плътност на материала в F-пръстена.
 (3) – изчислен от периода, използвайки µ параметър на IAU-MPC Natural Satellites Ephemeris Service
 (4) Източник: NASA 
 (5) Източник: IAU-MPC Natural Satellites Ephemeris Service
 (6) Отрицателни стойности значат ретроградна орбита около Сатурн.
 (7) Източник: NASA/JPL
 (8) Източник:

Групиране на спътниците 
Спътниците на Сатурн могат най-общо да бъдат поделени на шест групи.

Спътници-овчари 
Спътниците-овчари са малки по размери тела на орбита в някое от деленията на пръстените на Сатурн или близко до тях. Те са отговорни за поддържането на деленията и формата на пръстените, като им придават отчетливи граници. Спътниците-овчари на Сатурн са Пан, S/2005 S 1, Атлас, Прометей, Пандора и S/2004 S 3 (както и непотвърдените спътници S/2004 S 4 и S/2004 S 6).

Коорбитални спътници 
Янус и Епиметей са коорбитални спътници. Те са с подобни размери и имат орбити, с отличаващи се само на няколко километра големи полуоси. Те обаче не се сблъскват поради ефектите на взаимната им гравитация, а на всеки четири години си разменят орбитите. Виж статията за Епиметей за повече информация.

Масивни вътрешни спътници 
Вътрешните масивни спътници са на орбита между Сатурн и E-пръстена — Мимас, Енцелад, Тетида и Диона. В тази група се числят и два новооткрити малки спътника — Метония и Палена.

Троянски спътници 
Троянските спътници са вид коорбитални спътници, на орбита около Сатурн еднаква с някои значително по-масивен спътник (виж точки на Лагранж). Тетида има два троянски спътника — Телесто и Калипсо, както и Диона — Елена и Полидевк.

Външни масивни спътници 
Тази група обваща най-масивните спътници на Сатурн на орбита отвъд Е-пръстена – Рея, Хиперион, Титан и Япет.

Инуитска група 
Инуитската група включва 5 спътника с подобни разстояния до Сатурн и инклинации — Кивиок, Ижирак, Палиак, Шиарнак и S/2004 S 11.

Нормандска група 
Нормандската група включва 18 спътника с подобни разстояния до Сатурн и инклинации — Феб, Скади, Нарви, Мундилфари, Сутунгур, Тримър, Имир, от S/2004 S 7 до S/2004 S 10 и от S/2004 S 12 до S/2004 S 18. Всички са на ретроградна орбита.

Галска група 
В галската група се числят три от най-външните спътника със сходни орбитални разстояния и инклинации — Албиорикс, Ериапо и Тарвос.

Бележки по наименованията 
Някои астероиди носят имена, съвпадащи с тези на спътници на Сатурн, като например 55 Пандора, 106 Диона, 577 Рея, 1809 Прометей, 1810 Епиметей, 4450 Пан.

Вижте също 
 Естествени спътници на Юпитер
 Естествени спътници на Уран
 Естествени спътници на Нептун
 Хронология на естествените спътници
 Именуване на естествени спътници

Източници 
 Разположение на луните на Сатурн в орбитите им около газовия гигант в момента 
  Факти за сатурновите спътници – NSSDC

Спътници на Сатурн